Валлонский Браба́нт (, , , ) — одна из десяти провинций Бельгии и одна из пяти валлонских провинций. Самая маленькая из бельгийских провинций. Образована 1 января 1995 года в ходе разделения провинции Брабант по языковому принципу на фламандскую и валлонскую провинции. Граничит с Эно, Намюр, Льеж и Фламандским Брабантом. Административный центр — город Вавр.

Основные данные 
 Площадь: 1091 км²
 Население: 379 515 чел. (2010)
 Плотность населения: 347,86 чел./км²
 Важнейшие реки: Лан, Сенна

Административное деление 

Состоит из 27 коммун:

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Валлонский Брабант